Georges Chénard-Huché (1864-1937), peintre et compositeur français ;
 Jean-Baptiste Huché (1749-1805), général de division français.